MIPS () — величина, яка показує скільки інструкцій за секунду виконує процесор в деякому синтетичному тесті.
 MIPS — сімейство RISC-мікропроцесорів, розроблюваних компанією MIPS Technologies.
 MIPS — Персонаж Super Mario 64.